Высшая лига 2002 () — 28-й сезон Высшей лиги Латвии по футболу и 11-й сезон после восстановления независимости Латвии.

Турнирная таблица 

1 «Металлург» квалифицировался, как финалист Кубка Латвии, так как обладатель Кубка — «Сконто» обеспечил себе место в Лиге чемпионов.

Результаты матчей

Первый и второй круг

Третий и четвёртый круг

Лучшие бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев (+6):
 09/06/2002 «Сконто» — «Ауда» 6:0
 27/07/2002 «Металлург» — «Ауда» 6:0
 02/11/2002 «Вентспилс» — «Рига» 8:2
 Самая крупная победа гостей (+6):
 22/06/2002 «ПФК/Даугава» — «Сконто» 0:6
 Наибольшее число голов в одном матче (10):
 02/11/2002 «Вентспилс» — «Рига» 8:2

Лучшие игроки

Турнир дублирующих составов 
1-й этап

 При равенстве в личных встречах (1:3 и 3:1), «Рига» опережает «ПФК/Даугаву» по лучшей разнице забитых и пропущенных голов (−26 против −41).

2-й этап.
За 1 − 4 места.

За 5 − 8 места.

Лучшие бомбардиры

 Лучшими главными судьями были признаны: Роман Лаюкс (Юрмала), Андрей Сипайло (Даугавпилс), Владимир Осипов (Лиепая).
 Лучшими ассистентами были признаны: Сергей Брага (Вентспилс), Адольф Супе, Янис Пукиянс, Денис Гаврилов, Петерис Милейка (все — Рига).

См. также 
 Кубок Латвии по футболу 2002
 Первая лига Латвии по футболу 2002
 Вторая лига Латвии по футболу 2002

Ссылки 
 Турнирная таблица сезона на сайте LFF 
 Статистика сезона на RSSSF 

2002
Футбол в Латвии в 2002 году